Sudharmia är ett släkte av spindlar. Sudharmia ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Månspindlar
Sudharmia